Агріппа Фурій Фуз (; V століття до н. е.) — політичний та військовий діяч часів Римської республіки.
 Гай Фурій Паціл Фуз (лат. Gaius Furius Pacilus Fusus; ? — після 426 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів Римської республіки.
 Агріппа Фурій Фуз (лат. Agrippa Furius Fusus; IV століття до н. е.) — політичний і військовий діяч Римської республіки.